Млинівка — річка в Україні, у місті Золочеві (Львівська область), ліва притока Золочівки. Витікає серед боліт між трасою Львів — Тернопіль і залізницею Тернопіль — Красне. Довжина 2 км. На річці — Жовтневе озеро. 

Свою назву річка отримала завдяки існуванню колись на ній водяного млина біля підніжжя пагорбу Купина, на котрому розташований Золочівський замок. 

Річка дуже забруднена, дно і береги засмічені.

Джерела 
 http://karpaty-info.eu/uk/istorija-mist/lvivska-oblast/198-zolochiv.html

Річки Львівської області
Золочів (Львівська область)
Статті про річки Львівської області без зображення в картці